Częstochowa kotar (poljski: powiat częstochowski) kotar je u Šleskog vojvodstva u Poljskoj. Zauzima površinu od 1519 km² s 135.611 stanovnika. Ustanovljen je 1999. godine. Administrativno sjedište kotara je Częstochowa (sjedište nije dio kotara).

Općine

Izvori 
 Area and Population in the Territorial Profile in 2017 (stranica 134)

Poljski kotari